Contea di Bay o Bay County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Bay – contea della Florida
 Contea di Bay – contea del Michigan